Windhoff ist der Name zweier deutscher Unternehmen:

 Windhoff Bahn- und Anlagentechnik, Maschinenbauunternehmen, Lokomotiven und Bahntechnik, früher auch PKW
 Windhoff (Berlin), Motorradhersteller der 1920er Jahre

sowie
 Windhoff MPV - „Multi Purpose Vehicle“, modulares Fahrzeugkonzept der Firma Windhoff Bahn- und Anlagentechnik 

Siehe auch:
 Windhof (Begriffsklärung)